Pomarancio ou « il Pomorancio » (« originaire de Pomarance ») est un pseudonyme porté par plusieurs artistes italiens :
 Niccolò Circignani (1520 - 1597), peintre ;
 Cristoforo Roncalli (vers 1552 - 1626), peintre.
 Antonio Circignani (1570 - 1630), fils du Niccolò Circignani, peintre ;